Chauve Souris (Mahé)
 Chauve Souris (Praslin)